Yann Sommer (Morges, Vaud kanton, 1988. december 17. –) svájci válogatott labdarúgó, a német Bayern München kapusa.

Pályafutása

Basel 
Sommer 2003-ban igazolt a klub utánpótlás csapatába, majd 2006-ban nevezték először a felnőttcsapatba a 2006/07-es szezon első fordulójában a Young Boys vendégeként.

Borussia Mönchengladbach 
2014. március 10-én Sommer ötéves szerződést írt alá gladbachi együttessel, mely kontraktus júliustól lépett hatályba.

Augusztus 16-án a 2014/15-ös idényben debütált először a klub színeiben, egy 3–1-es győztes kupamérkőzésén az FC 08 Homburg ellen a DFB-Pokal első fordulójában. Öt nap múlva nemzetközi porondon is pályára lépett az Európa Liga selejtezőjében a bosnyák FK Sarajevo ellen. Három nap múlva játszotta első Bundesliga és hazai mérkőzését a VfB Stuttgart elleni 1–1-s bajnokin.

Bayern München 
2023. január 19-én a bajor klub 2025 nyaráig szerződtette.
Két nappal később debütált az RB Leipzig elleni 1–1-s bajnokin.

Statisztika

A válogatottban

Sikerei, díjai 
Vaduz
Svájci másodosztály bajnok: 2007–08
Liechtensteini kupagyőztes: 2007–08, 2008–09

Basel
Svájci bajnok (4): 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
Svájci kupagyőztes (2): 2013, 2014
Uhren-kupa győztes (1): 2013

Svájci U21-es válogatott
U21-es Európa-bajnokság – döntős: 2011

Jegyzetek

További információk 

 

 

1988-ban született személyek
Svájci labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Basel labdarúgói
A Vaduz labdarúgói
A Grasshoppers labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Élő személyek